Варшавське повстання 1794 року — частина повстання Костюшка;
 Варшавське повстання 1830 року — див. Листопадове повстання 1830—1831;
 Повстання у Варшавському гетто 1943 року;
 Варшавське повстання 1944 року;
 Варшавське повстання (фільм) — польський фільм 2014 року.